Volpini ima više značenja:
 Volpini (Luka)
 Volpini (Verona)